Rowokangkung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Rowokangkung, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Rowokangkung, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar